De Tol (Sluis), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Sluis
 Het Sluisje (Rhoon), een verdwenen buurtschap in Rhoon, ook bekend als De Tol

Zie ook 
Tol (doorverwijspagina)
Van Tol (doorverwijspagina)